Ко́зіна — жіноча форма слов'янського прізвища Козін.

Відомі носії 

 Козіна Ася Юріївна ( 1984) — українська художниця, скульптор, дизайнер, педагог.
 Козіна Валентина Вікентіївна (1927—2012) — українська радянська діячка.
 Козіна Наталія Петрівна ( 1948) — українська піаністка і педагог.